Saposhnikovia seseloides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz Georg Hoffmann, och fick sitt nu gällande namn av Masao Kitagawa. Saposhnikovia seseloides ingår i släktet Saposhnikovia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
seseloides